Emanuele Manzi (né en 1977), athlète italien ;
 François-Marie de Manzi (1694-1774), évêque italien ;
 Homero Manzi (1907-1951), poète, journaliste et homme politique argentin ;
 Italo Manzi (né en 1962), journaliste, historien de cinéma, critique de cinéma et écrivain argentin ;
 Michel Manzi (1849-1915), éditeur, imprimeur et marchand d'art français né italien ;
 Roberto Manzi (né en 1959), escrimeur italien.